Ефрем Александрович Кузнецов (1892—1976) — известный советский геолог, петрограф, доктор геолого-минералогических наук, профессор МГУ, крупный специалист в геологии Урала.

Биография 
В 1911 году заканчивает Новоторжокское реальное училищеи поступает на физико-математический факультет МГУ, откуда выпускается в 1917 году. Еще студентом Е. А. Кузнецов начал изучать щелочные породы Урала, всего за жизнь им было опубликовано на тему геологии Урала 130 работ. В 1920-е годы монография молодого учёного по Борзовскому месторождению корундов была высоко оценена академиком Дмитрием Сергеевичем Белянкиным, как одна из лучших петрографических работ в то время. В 20-30-е годы преподаёт в МГУ (c 1923-го года), в Московской горной академии (с 1921 года) и в Московском геологоразведочном институте(с 1934-1937).

В 1934 году Ефрему Александровичу присваивается звание «профессор», в 1939-ом году защищает докторскую диссертацию «Геология зеленокаменной полосы Восточного склона Урала». В том же году возглавляет кафедру минералогии и петрографии (1939-1942) геологического факультета МГУ. С 1943 по 1964 годы заведует кафедрой петрографии геолого-почвенного факультета, а с 1949-го снова геологического факультета МГУ.

В годы Великой Отечественной войны в Семипалатинске, Кузнецов работал над вопросами механизма магматических горных пород, консультировал геологические работы «Золоторазведки» в Казахстане и проводил поисковые работы на кварц.

В 1950-ом году возглавляет комиссию по организации Музея землеведения в МГУ. С 1964-го года до самой смерти в 1976-ом году — профессор кафедры петрографии МГУ.

Похоронен в поселке Абрамцево Московской области.

Награды 
 Орден Ленина (1951).
 «Знак Почёта» (1961).
 Премия им. М. В. Ломоносова (1964), за работу «Метод сравнительной дисперсии двупреломления. Новый метод анализа химического состава кристаллических веществ и определения абсолютного возраста горных пород».
 Заслуженный деятель науки РСФСР(1967).

Преподавание

Читал курсы 
 «Петрография магматических и метаморфических пород».
 «Оптические методы изучения пород».

Автор учебных пособий 
 «История минералогии и петрографии в Московском университете» (1940).
 «Петрография магматических и метаморфических пород» (1956),
 «Краткий курс петрографии (магматических и метаморфических) пород» (1970);

Основные труды 
 «Петрографические провинции СССР» (1936).
 «Развитие взглядов на тектонику Урала от А. П. Карпинского до наших дней» (1937).
 «Геологическое строение северо-западной части хребта Пай-Хой» (1938).
 «Тектоника Среднего Урала» (1941).
 «Дифференциация Тагильского габбрового массива и связь его с эффузивными процессами на Среднем Урале» (1944).
 «Краткий курс метода Фёдорова в петрографии» (1949).
 «Габбровый массив к югу от р. Баранчи на Урале» (1950).
 «Руководство к определению абсолютного возраста минералов оптическим путём» (1971).

См. также 
 Петрография
 Геология Урала
 Музей землеведения

Примечания

Литература

Ссылки 
 Кузнецов Ефрем Александрович
 

Выпускники физико-математического факультета Московского университета
Преподаватели Московской горной академии
Преподаватели РГГРУ
Преподаватели геологического факультета МГУ
Петрографы
Похороненные в Сергиево-Посадском районе